Джамиля Висиралиевна Шахбазова (5 мая 1970 года, Хасавюрт, ДАССР, РСФСР, СССР) — чеченская и дагестанская актриса, Народная артистка Чеченской Республики (2012), общественный деятель.

Биография 
Родилась 5 мая 1970 года в городе Хасавюрт. В 1994 году окончила Краснодарский государственный институт культуры, куда в 1989 году Джамиля Шахбазова по направлению Министерства культуры Дагестана поступила.

Работа в театре 
С 1994 года — ведущая актриса Чеченского государственного драматического театра им. Ханпаши Нурадилова.

С 2003 года Джамиля Шахбазова совмещает театральную деятельность в Грозном с работой в городском Центре «Спартак» Управления культуры администрации МО «город Хасавюрт». В родном городе она руководит художественным кружком.

Награды и звания 
 Заслуженная артистка Чеченской Республики (2008).
 Народная артистка Чеченской Республики (2012).
 Почётная грамота Союза театральных деятелей РФ (2017).
 Почётный знак «За трудовое отличие» (2022).

Семья 
Отец — Висрали, мать — Патимат. У неё две сестры — Индира и Эльмира и брат Залимхан.

Примечания

Ссылки 
 Джамиля Шахбазова. Дочь Дагестана и Чечни 
 Джамиля Шахбазова. В маске вторых ролей 

Выпускники Краснодарского института культуры
Артисты Дагестана
Артисты Чечни
Работники Чеченского драмтеатра
Заслуженные артисты Чечни